Heins est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Barbara Schmidt-Heins (née en 1949), artiste conceptuelle allemande
Barry Heins (né en 1956), acteur américain
 (mort en 1689), gouverneur-général des Indes occidentales danoises
 (1878-1949), violoniste et chef d'orchestre canadien
Gabriele Schmidt-Heins (née en 1949), artiste conceptuelle allemande
 (1923-2003), ecclésiastique luthérien américain
 (1915-2015), mathématicien américain
 (né en 1985), joueur américain de soccer
Shawn Heins (né en 1973), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1957), homme d'affaires germano-canadien

Voir aussi
, firme d'architecture américaine de New York

Homonymie de patronyme